Azulay, Azulai, Azoulay, Azoulai:
 Daniel Azulay (* 1947, Rio de Janeiro), um desenhista, músico e arte-educador brasileiro
 Simão Azulay (* 1950, Belém do Pará), um estilista brasileiro
 David Azulay (1953, Belém  2009, Visconde de Mauá), um estilista de moda brasileiro
 Elias Azulay (1924)Belém, (2010), Rio de Janeiro - dermatologista brasileiro 
 Rubem David Azulay (1917, Belém  2013, Rio de Janeiro),  dermatologista
David Azulay Rodriges (1952, Santarém-Pa - 26 de setembro de 2014)- Empresário do ramo da gastronomia Buffet & Eventos

Sobrenomes judaicos